Влодава:

 Влодава — город и волость (гмин) во Влодавском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Влодава — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Влодавский повят, Люблинское воеводство.
 Влодава — железнодорожная станция Белорусской железной дороги в агрогородке Томашовка Брестской области, расположена на тупиковой ветке от Бреста.